Holmstrup steht für:

 Holmstrup Sogn, Kirchspielsgemeinde auf der Insel Sjælland im südlichen Dänemark
 Holmstrup (Odense Kommune), Ort auf der dänischen Insel Fünen
 Olaf Holmstrup (1930–2020), dänischer Radrennfahrer